

Sigle 
 First Person View – tipologia di utilizzo di modelli radiocomandati in prima persona
 Fronte per la Vittoria – partito argentino
 Ford Performance Vehicles –  azienda australiana specializzata nell'elaborazione di modelli Ford

Sport 
 FPV – por. Federação Portuguesa de Voleibol, Federazione pallavolistica del Portogallo
 FPV – spa. Federación Puertorriqueña de Voleibol, Federazione pallavolistica di Porto Rico
 FPV – spa. Federación Peruana de Voleibol, Federazione pallavolistica del Perù
 FPV – por. Federação Paulista de Volleyball, Federazione pallavolistica di San Paolo